Patos se poate referi la:
 , entuziasm, elocvență
 Patos (Albania)
 Patos (Brazilia)

Legături externe 
 Căutați „Patos” cu Acronym Finder, acronymfinder.com

Vezi și